SIF — аббревиатура, которая может относиться к:
 Source Input Format — битовый поток с ограниченными параметрами
 SIF1 — видеокодек, разработанный Всеволодом Мокрушиным